Propiska è sia un permesso di soggiorno che uno strumento di registrazione della migrazione, generalmente indicato come passaporto interno, diffuso prevalentemente nelle aree dell'ex Unione Sovietica.

Esempi:
 Propiska nell'impero russo
 Propiska in Unione Sovietica
 Propiska in Ucraina
 Propiska in Bielorussia
 Propiska in Kazakistan
 Propiska in Uzbekistan

Permessi di soggiorno